Колонија ел Мангито има више значења:

 Колонија ел Мангито (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колонија ел Мангито (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику